Kaas steht für:
 Kaas (Adelsgeschlecht), dänisches Adelsgeschlecht
 Kaas (Rapper) (* 1982), deutsch-polnischer Rapper

Kaas ist die Ortsbezeichnung für:
 Kaas (Kürten), ein Ortsteil in der Gemeinde Kürten
 Kaas bzw. Kås, ein Ort in Dänemark, siehe Kås (Jammerbugt Kommune)

Kaas ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Kaas Elias (* 1973), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdA
 Birgitte Christine Kaas (1682–1761), dänisch-norwegische Poetin, Kirchenlieddichterin und Übersetzerin
 Carl Godager Kaas (* 1982), norwegischer Orientierungsläufer
 Erling Kaas (1915–1996), norwegischer Stabhochspringer

 Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas (1834–1905), norwegischer Genealoge, Heraldiker und Archivar
 Jeppe Kaas (* 1966), dänischer Filmkomponist
 Johann Ivar von Kaas (1644–1718), dänischer Adliger, kurkölnischer Oberstleutnant und Bezirkshauptmann
 Ludwig Kaas (1881–1952), deutscher Priester und Politiker
 Niels Kaas (1535–1594), dänischer Kanzler
 Niels Clauson-Kaas (1917–2003), dänischer Chemiker
 Nikolaj Lie Kaas (* 1973), dänischer Schauspieler
 Patricia Kaas (* 1966), französische Sängerin
 Piet Kaas (um 1932–2012), niederländischer Fußballspieler
 Preben Kaas (1930–1981), dänischer Schauspieler
 Ulrich Kaas (1677–1746), dänischer Admiral und Stiftsamtmann zu Bergen